Под квартованием (от  — четвёртый) понимается:

 Один из предварительных способов очищения золота от примеси серебра, основанный на сплавлении серебристого золота с серебром в такой пропорции: серебро — 3 части, золото — 1 часть. Затем сплав растворяется в чистой азотной кислоте, золото оказывается в осадке, а серебро - в растворе.

 Способ отбора проб сыпучих тел для химического анализа, который состоит в том, что проба, отобранная из различных ящиков, мест и т. п., смешивается, рассыпается ровным слоем, делится накрест на 4 части (квартуется), из них две противоположные удаляются, а две оставшиеся вновь перемешиваются и снова делятся на 4 части; так поступают, пока количество материала не уменьшится до необходимого для анализа.